Tait steht für:
 Tait, eine altägyptische Gottheit, siehe Tajet
 Tait (Volk), einen Indianerstamm in Kanada
 Tait (Mobilfunk), ein neuseeländisches Mobilfunkunternehmen

Tait ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Tait (* 1964), schottischer Rugbyspieler
 Archibald Campbell Tait (1811–1882), Erzbischof von Canterbury
 Arthur Fitzwilliam Tait (1819–1905), amerikanischer Maler
 Ashley Tait (* 1975), britischer Eishockeyspieler
 Blyth Tait (* 1961), neuseeländischer Reiter
 Cecilia Tait (* 1962), peruanische Volleyballnationalspielerin und Politikerin
 Charles Tait (1768–1835), US-amerikanischer Politiker
 David Tait (1987–2012), englischer Rugbyspieler
 Dylan Tait (* 2001), schottischer Fußballspieler
 Flavien Tait (* 1993), französischer Fußballspieler
 Gerald Tait (1866–1938), britischer Segler
 Gregor Tait (* 1979), schottischer Schwimmer
 James Tait (1863–1944), britischer Historiker

 Luke Tait (* 1981), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Margaret Tait (1918–1999), schottische Ärztin, Filmemacherin, und Dichterin.
 Mathew Tait (* 1986), englischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Tait (* 1966), US-amerikanischer Musiker
 Peter Guthrie Tait (1831–1901), schottischer Physiker
 Phillip Goodhand-Tait (* 1945), britischer Singer-Songwriter

 Robert Lawson Tait (1845–1899), britischer Chirurg
 Robin Tait (1940–1984), neuseeländischer Leichtathlet
 Sandy Tait (1871–1949), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Sarah Tait (1983–2016), australische Ruderin
 Shaun Tait (* 1983), australischer Cricketspieler
 Warren Tait, britischer Eishockeyspieler
 William W. Tait (* 1929), US-amerikanischer Philosoph und Logiker

Sonstiges:
 Tait-Gletscher, Gletscher auf der James-Ross-Insel, Weddell-Meer, Antarktis